Кобона — село, Кіровський район, Ленінградська область
 Кобона — річка, притока Ладозького озера, Росія